Hundegäddevattnet kan syfta på:
Hundegäddevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Hundegäddevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn